Il doppio del torneo di tennis Ribeirão Preto Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Christer Allgårdh e Maurice Ruah che hanno battuto in finale Lan Bale e Brendan Curry 2-6, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Ricardo Acioly /  Luis Lobo (quarti di finale)
 João Cunha e Silva /  Nicolás Pereira (semifinali)

 Andrew Kratzmann /  Roger Rasheed (primo turno)
 Gustavo Guerrero /  Roberto Saad (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ribeirão Preto Challenger 1992